Heubergkopfbach heißen drei Zuflüsse des Walkersbachs nahe der Pfahlbronner Mühle, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Hinterer Heubergkopfbach, von rechts eben noch auf Gemarkung Walkersbach, Gemeinde Plüderhausen
 Mittlerer Heubergkopfbach, von rechts kurz vor der Pfahlbronner Mühle, Gemeindeteil Pfahlbronn, Alfdorf
 Vorderer Heubergkopfbach, von rechts gegenüber der Pfahlbronner Mühle